Szamuely Tibor (1890–1919) népbiztos, újságíró, a Tanácsköztársaság terrorszervezetének vezetője
 Szamuely Tibor (1925–1972) politológus, egyetemi tanár